Velika Mađarska – mađarska država izvan granica Trianonskog sporazuma od 1919., odnosno carstvo ujedinjenih zemalja Krune sv. Stjepana

 Magna Hungaria u današnjoj Baškiriji, gdje se je prema legendi nastanio dio Mađara.